Студенческая ли́га РЖД (ранее Студенческая ли́га ВТБ) — элитный дивизион Ассоциации студенческого баскетбола. В нём выступают самые амбициозные университеты. Турнир является средой не только для повышения мастерства лучших студентов-баскетболистов, но и площадкой для развития менеджмента студенческих команд. С октября 2020 года единым генеральным спонсором мужских и женских соревнований выступают Российские железные дороги.

История 
Лига была образована совместными усилиями Лиги ВТБ и Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), главным идейным вдохновителем стал Александр Владимирович Коновалов.

Александр Коновалов, президент ACБ:
Играть студенты будут по выходным, не конфликтуя с учебным графиком. Мы сможем увидеть среди выпускников профессиональных игроков, участников Олимпиады. Надеемся, что через четыре года в составах сборных стран увидим участников этой лиги. 
Сергей Иванов, президент Единой Лиги ВТБ:
Несколько лет назад мы стали возрождать студенческий баскетбол России и сейчас можем замахнуться на международный уровень. Этот проект отличный в плане занятости студентов, а не в коммерческом. В России сложилась прекрасная пирамида: школьная баскетбольная лига, которая финансируется частными деньгами, потом студенческая, и вершина всего - Единая лига ВТБ. Все это мы сделали за короткий срок, не привлекая средств Российской федерации баскетбола.

Студенческая лига стартовала с матча-открытия между московским МГУ и МГАФКом из Малаховки в октябре 2016 года. В первом сезоне приняли участие 16 сильнейших команд из 16 городов России. География турнира была очень обширна: от Калининграда до Тюмени. 
Состав участников сезона 2016/2017: 
- «Балтийские рыцари» - Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Калининград
- «Белые львы» - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Белгород
- «КФУ-Грифоны» - Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь
- «Спарта-КубГТУ» - Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
- «МГУ» - Московский государственный унивкрситет имени М. В. Ломоносова, Москва
- «Орлы» - Орлвский государственный университет имени И. С. Тургенева, Орел
- «БАРС-РГЭУ» - Ростовский государственный университет «РИНХ», Ростов-на-Дону
- «Планета университет» - Ухтинский государственный технический университет, Ухта
- «Совы» - Вятский государственный университет, Киров
- «Стальные сердца» - Магнитогорский государственный технологический университет имени Г.И. Носова, Магнитогорск
- «МГАФК» - Московская государственная академия физической культуры, Малаховка
- «Академия спорта» - Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань
- «Энергия-СамГТУ» - Самарский государственный технический университет, Самара
- «Гвардия-ТИУ» - Тюменский индустриальный университет, Тюмень
- «Динамо-УралГУФК» - Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск
- «УрФУ-Уралмаш» - Уральский федеральный университет, Екатеринбург

После первого сезона состав участников изменился: Динамо-УралГУФК (Челябинск) и Балтийские рыцари (Калининград) покинули лигу, а ЮУрГУ-Челбаскет (Челябинск) добавились к списку команд.

Сезон 2017/2018 не оставил состав без изменений. Ушли: Энергия-СамГУ (Самара), БАРС-РГЭУ(Ростов-на-Дону) и ЮУрГУ-Челбаскет (Челябинск). Пришли: Сибирские медведи (Иркутск), Универ (Пермь), УдГУ-СШОР 3 (Ижевск).

После сезона 2018/2019 лигу покинули Белые львы (Белгород) и Планета университет (Ухта). Зенит-ЛГУ (Санкт-Петербург) пополнил ряды участников Студенческой лиги ВТБ.

Руководители 
Исполнительный директор – Сергей Крюков

Руководитель спортивного департамента - Гулякин Андрей Олегович

Менеджер студенческой лиги РЖД - Емельянов Алексей Евгеньевич

Генеральные спонсоры

Участники 
Студенческая лига РЖД входит в состав Чемпионата АСБ. Условия по допуску игроков
согласно Регламенту чемпионата АСБ. Единственное исключение: в Студенческой лиге допускаются игроки, имеющие контракт с профессиональным клубом.

Команды-участники сезона 2020/2021  

Мужчины

Женщины

Победители и призеры

Мужчины 

Лучшие по позициям:

Лучший разыгрывающий:

2016/2017 - Александр Петруненко, (МГАФК)
2017/2018 - Сергей Кривых («Академия спорта»)
2018/2019 - Евгений Новоселов («Планета Университет»)
2019/2020 - Даниил Плужников (МГАФК)
2020/2021 - Даниил Плужников (МГАФК)

Лучший атакующий защитник:

2016/2017 - Даниил Плужников («Балтийские рыцари»)
2017/2018 - Станислав Шаров (МГАФК)
2018/2019 - Станислав Шаров (МГАФК)
2019/2020 - Павел Алексиевич (МГАФК)
2020/2021 - Иван Ершов (СПбГУПТД)

Лучший легкий форвард:

2016/2017 - Илья Андреев («Планета Университет»)
2017/2018 - Георгий Егоров (МГУ)
2018/2019 - Михаил Бондарев («Совы»)
2019/2020 - Константин Греков (МГАФК)
2020/2021 - Дмитрий Попов (МГАФК)

Лучший тяжелый форвард

2016/2017 - Сергей Козлов (МГУ)
2017/2018 - Анатолий Шевченко («КФУ-Грифоны»)
2018/2019 - Сергей Козлов (МГУ)
2019/2020 - Константин Великанов («УрФУ-Уралмаш»)
2020/2021 - Никита Трошин (СПбГУПТД)

Лучший центровой

2016/2017 - Вячеслав Жидяев («Стальные сердца»)
2017/2018 - Сергей Козлов (МГУ)
2018/2019 - Вячеслав Жидяев («Стальные сердца»)
2019/2020 - Сергей Козлов (МГУ)
2020/2021 - Иван Пьянзин (МГУ)

Женщины 

Лучшие по позициям:

Лучший разыгрывающая:

2020/2021 - Вероника Михалева («ЧГУ-Атланта»)

Лучший атакующий защитник:

2020/2021 - Арина Нагибина («Черные Медведи-Политех»)

Лучший легкий форвард:

2020/2021 - Анастасия Макарьева («ЧГУ-Атланта»)

Лучший тяжелый форвард

2020/2021 - Валерия Стрелкова («УрФУ Сима-Ленд»)

Лучший центровая

2020/2021 - Елизавета Колотовкина («УрФУ Сима-Ленд»)

Количество титулов 
Мужчины

Женщины

Игроки 
Студенческая лига РЖД имеет хороший уровень игроков, многие участники лиги перешли в профессиональные команды и выступают в Суперлиге 1-2 и даже в Единой лиге ВТБ. В 2018 году одна из ведущих женских студенческих команд «Черные Медведи-Политех» перешла на профессиональном уровень и в своем дебютном сезоне пробилась в Суперлигу 1.

В 2020 году примеру петербурженок последовали ещё две студенческие команды, которые заявились в Суперлигу 2: «Парма-КОР» (Пермь) и «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары).

Самые яркие переходы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Студенческой лиги РЖД
 Группа Студенческой лиги РЖД вконтакте

Спортивные организации России
Баскетбольные организации
Баскетбол в России
Студенческий спорт